Ма́ршалл Гу́двин Симмс Хо́джсон (; 11 апреля 1922 — 10 июня 1968) — американский -, , профессор Чикагского университета.

Биография 
Родился в семье квакеров. В середине 40-х гг. XX в. начал работу в Чикагском университете, после защиты докторской диссертации в 1951 г. занял профессорскую кафедру, был председателем междисциплинарного Комитета социальной мысли, учрежденного в этом вузе в 1941 г.

Научная деятельность 
Ходжсон является автором фундаментального трёхтомного труда «История ислама: Исламская цивилизация от рождения до наших дней», в котором представлено изложение  событий, охватывающих период истории от зарождения ислама до начала 60-х гг. XX века. В этом произведении, сделавшем Ходжсона непререкаемым авторитетом в исламоведческих кругах США, автор всесторонне исследовал исламское общество на всех этапах его эволюции, детально анализирует не только исторические события, но и развитие религии, философии, культуры в самом широком смысле этого слова, экономических отношений и даже влияние природных и климатических факторов. […] Используя собственную оригинальную историческую периодизацию и терминологию, которая помогла ему отказаться от европоцентризма, Маршалл Ходжсон практически стал первым, кто описал мусульманскую цивилизацию как одну из основополагающих частей мирового исторического процесса».

См. также 
 Пороховые империи

Научные труды 
 The order of Assassins; the struggle of the early Nizârî Ismâʻîlîs against the Islamic world. 's-Gravenhage, Mouton, 1955.
 The Venture of Islam. Conscience and History in a World Civilization. Chicago: The University of Chicago Press, 1974.
 Rethinking World History: Essays on Islam, Europe and World History. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1993

Переводы на русский язык 
 Ходжсон М. Условия исторического сравнения эпох и регионов: пределы обоснованности условий // Время мира. Вып. 2. Новосибирск, 2001
 Ходжсон М. Дж. С. Орден ассассинов : борьба ранних низаритов исмаилитов с исламским миром; пер. с англ. С. В. Иванова. — СПб. : Евразия, 2004.
 Ходжсон М. Дж. С. История ислама: Исламская цивилизация от рождения до наших дней; пер. с англ. Гордиенко А. Н., Матвеева И. В., Шевченко Н. В. — Москва: Эксмо, Наше слово, 2013. ISBN 978-5-699-58270-9

Примечания

Литература 
 Глава 5. На пути к обоснованным периодизациям всемирной истории. // Розов Н. С. Философия и теория истории. Кн.1. Пролегомены. М., Логос.2002
 Orient Does Not Exist': Hodgson and Said — Edmund Burke III
 G. S. Hodgson and the Hemispheric Interregional Approach to World History — Edmund Burke III, Journal of World History, Vol. 6, No. 2 (Fall, 1995), pp. 237—250

Ссылки 
 Guide to the Marshall G. S. Hodgson Papers 1940—1971
 Marshall Hodgson Teaching Fellow in World History

Профессора Чикагского университета
Авторы Энциклопедии ислама